Vom Fischer und seiner Frau steht für:

 Vom Fischer und seiner Frau, Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm
 Vom Fischer und seiner Frau (2013), deutscher Märchenfilm von Christian Theede
 Mehr – Das Musical nach Vom Fischer und seiner Frau, deutsches Musical aus dem Jahr 2017, Musik von Marc Schubring, Buch und Liedtexte von Kevin Schroeder 

Siehe auch:
 Der Fischer und seine Frau, deutscher Film von Doris Dörrie